Українська Національна Рада — назва низки організацій на території України, що постали впродовж XX—XXI століть.

 Українська Національна Рада в Петрограді — українська організація в Петрограді, що діяла в квітні-липні 1917 року
 Українська Національна Рада Західноукраїнської Народної Республіки — вищий законодавчий орган Західно-Української Народної Республіки — Західної Області Української Народної Республіки, що існував у 1918—1919 роках.
 Українська Національна Рада у Львові — представницький орган українського населення Галичини, що діяв у 1941—1942 роках
 Українська Національна Рада в Києві — політично-громадське надпартійне утворення передпарламентарного типу, створена 5 жовтня 1941 в Києві з ініціативи ОУН(м), що діяла в 1941 році
 Українська національна рада (1948—1992) — законодавчий орган у системі державного центру Української Народної Республіки (УНР) в екзилі, створена влітку1948 в результаті порозуміння українських партій.

Також існували:
 Всеукраїнська Національна Рада (ВУНР) 1920—1921
 Всеукраїнська Національна Рада (ВУНР) 1944—1946, що була створена внаслідок об'єднання [Української Національної Ради у Львові, [Української Національної Ради у Києві та Центральної народної ради Карпатської України.
 Демократичне об'єднання «Українська Національна Рада» — громадсько-політичне об'єднання в Україні, зареєстроване у Реєстрі об'єднань громадян 6 серпня 2004. Голова — Пальчуковський Юрій Іванович.

Примітки 

Український національно-визвольний рух
Українські організації